Titans of Creation — тринадцатый студийный альбом американской трэш-метал-группы Testament, вышедший 3 апреля 2020 года.

Об альбоме 
Возможность появления двенадцатого альбома была впервые упомянута в марте 2017 года вокалистом Чаком Билли в интервью японскому изданию Roppongi Rocks; Билли сказал, что группа уже начала работать над новым материалом, и планирует продолжать писать материал летом после тура в Европе и США. Он выразил надежду, что альбом будет выпущен в 2018 году, заявив: «Мы думали, что выпустим новый альбом в течение двух лет; в итоге получилось четыре года, потому что процесс… Я не знаю, что случилось, но это заняло вечность. Так что в этот раз знаете что? Я не хочу, чтобы это повторилось. Я сказал Эрику, как только мы закончили запись альбома: „Знаешь что? Сейчас это отличная пластинка, но я не хочу проходить через то, через что мне пришлось пройти снова. Так что почему бы не начать запись сейчас?“ Так что мы решили, что когда мы не в дороге, давайте соберемся вместе и просто поиграем, придем к тому, к чему мы пришли с этим альбомом — кучка идей и риффов и лирика». В декабре 2017 года в интервью Metal Messiah Radio Билли заявил, что Testament начнет работу над своим новым альбомом после того, как они закончат гастроли в поддержку Brotherhood of the Snake в августе 2018 года, надеясь не повторять четырёхлетние пробелы между их последними тремя альбомами. Он объяснил: «Если мы сможем начать работу над риффами и идеями, а потом, надеюсь, после этого, вы знаете, действительно погрузимся в запись альбома где-то в 2019 году».

Питерсон подтвердил в феврале 2018 года в интервью RockSverige, что он начал процесс написания песен, и добавил: «Наш план был — закончить в августе 2018 года и, возможно, попасть в студию к концу 2018 года и записать альбом в 2019 году. Но, вы знаете, Slayer объявили о своем прощальном туре, и они хотят, чтобы мы были частью этого. Я бы предположил, что если это произойдет, то все будет немного отложено, но первоначальный план — это выпустить его в 2019 году». Билли заявил в мае 2018 года, что открытие для Slayer в их прощальном туре будет последним кругом [их] гастролей в поддержку Brotherhood of the Snake и добавил: «Мы хотим, чтобы наше внимание во время этого и после этого погрузилось в процесс написания песен. Мы хотим выпустить новый альбом в 2019 году, поэтому нам нужно скоро начать». В июне 2018 года Билли сказал на радио : «Цель — отправиться в студию в январе с надеждой выпустить альбом к апрелю». Месяц спустя Билли заявил в интервью журналу Metal Heads Forever: «Я и Эрик, мы начнем на самом деле просто придумывать и работать, пытаясь как можно скорее завершить следующую запись, потому что у нас есть планы и надежды установить крайний срок для нас к лету 2019 года. У нас впереди много работы». В августе 2018 года на подкасте Talking Metal Билли сказал, что группа начнет работу над новым альбомом после своего тура с Slayer. Он также сказал, что они будут работать с Энди Снипом, который сведет альбом.

В январе 2019 года в интервью Джимми Кею из канадского The Metal Voice Билли подтвердил, что Testament пишут песни для своего двенадцатого альбома, и добавил: «Надеемся, что он выйдет к июлю. Надеюсь, мы попадем в студию к апрелю. Такова цель». Через месяц Билли объявил в социальных сетях, что работа над новым альбомом началась, а предпродакшн начался в мае. В июне 2019 года Джин Хоглан сказал в интервью подкасту «Talk Toomey», что работа над новым альбомом завершена, и он выйдет в 2019 или в начале 2020 года. Позже, в этом же месяце, Питерсон объявил, что альбом выйдет в январе 2020 года. 16 января 2020 года Билли в интервью Алексу Хаберу из Heavy New York назвал дату выхода предстоящего альбома — 3 апреля 2020 года. 30 января того же года вышел первый сингл «Night of the Witch». 31 января в инстаграме группы была выложена обложка альбома, получившего название Titans of Creation, а также стал известен трек-лист. 6 марта вышел сингл «Children of the Next Level». Группа исполнила оба сингла на концертах еще до выхода альбома. 3 апреля, в день выхода альбома, был выпущен видеоклип на песню «Children of the Next Level».

Отзывы критиков 
Альбом получил всеобщее признание критиков, средневзвешенная оценка на агрегаторе рецензий Metacritic — 83/100. Джейсон Рош из Blabbermouth.net оценил альбом на восемь из десяти и сказал: «В то время как Testament в прошлом показал, что способен на гораздо большее с точки зрения текстов песен и творчества, тот факт, что группа использует свою силу в 2020 году, чтобы просто выпустить убийственную трэш-запись, полную песен на избитые темы, такие как Третья мировая война, серийные убийцы из прошлого поколения и самоубийственный культ „“, утешителен и очень приветствуется». Автор KNAC.com Питер Аткинсон, который оценил Titans of Creation на 3.5 звезды из 5, назвал это «своего рода пинком под зад, который нам всем сейчас не помешает. И альбом определённо пинает под зад». Критик AllMusic Джеймс Кристофер Монгер поставил альбому четыре звезды из пяти, написав: «13-я студийная работа легенд трэша района Залива Titans of Creation начинается со знакомого звука безупречных гитармоний, выкованного в доменной печи двойного басового барабана, и напряженные, приглушенные ладонями риффы. Вдохновленная массовым самоубийством религиозного культа НЛО „“, пылающая „Children of the Next Level“, может быть, выбивается из репертуара Testament, но её потенциал неоспорим».

Награды

Список композиций

Принимали участие 
 Чак Билли — вокал, продюсирование
 Эрик Питерсон — гитара, бэк-вокал в «Night of the Witch» и в «Curse of Osiris», продюсирование
 Алекс Сколник — гитара
 Стив Диджорджио — бас-гитара
 Джин Хоглан — ударные
Дополнительный персонал
 Лайл Ливингстон — клавишные на 12 композиции
 Грег Росс — бэк-вокал на некоторых песнях
 Риго Мартин — бэк-вокал на некоторых песнях
 Хуан Уртеага — продюсирование, запись
  — сведение, мастеринг
  — обложка

Чарты

Примечания 

Альбомы Testament
Альбомы Nuclear Blast Records